Lionheart – drugi album studyjny Kate Bush, wydany w roku 1978.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 gaffa.org: Lionheart Album 

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Kate Bush
Albumy EMI
Albumy EMI America Records
Albumy Harvest Records